Schürer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schürer (um 1500–um 1560), deutscher Naturwissenschaftler und Glasmacher

 Elisabeth Schürer-Necker (* 1950), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Emil Schürer (1844–1910), deutscher Judaist und Theologe
 Erna Schürer, Pseudonym von Emma Constantino (* 1942), italienische Schauspielerin
 Ernst Schürer (1933–2021) oder auch Ernst Schurer, deutsch-US-amerikanischer Germanist und Hochschullehrer

 Gerhard Schürer (1921–2010), deutscher Politiker (SED)
 Hans Schürer (1911–1996), deutscher Fotograf
 Helmut Schürer (1920–2005), deutscher Maler
 Johann Georg Schürer (um 1732–1786), deutscher Komponist
 Lothar Schürer (* 1928), deutscher Fußballspieler
 Max Schürer (1910–1997), Schweizer Mathematiker, Astronom und Geodät
 Oskar Schürer (1892–1949), deutscher Kunsthistoriker, Schriftsteller und Hochschullehrer
 Per Wilhelm Fredrik Schürer von Waldheim (1871–1944), schwedischer Baron
 Reinhold Schürer-Waldheim (* 1944), österreichischer Finanzwissenschaftler und Hochschullehrer

 Rudolf Schürer von Waldheim (1832–1890), österreichischer Verleger und Druckereibesitzer 
 Ulrich Schürer (* 1947), deutscher Zoologe

Schürer steht für:

 (2429) Schürer, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Schürer (Glasmacher), sächsische Glasmacherfamilie
 Schürrer
 Schurer